William Christie (1845–1922) – astronom brytyjski
 William Christie (ur. 1944) – dyrygent amerykańsko-francuski